Taiding ist der Name folgender Orte:
 Taiding (Amerang), Ortsteil von Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Taiding (Erlbach), Ortsteil von Erlbach (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Taiding (Oberschneiding), Ortsteil von Oberschneiding, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Taiding (Schöllnach), Ortsteil von Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

Siehe auch:
 Thing (auch Thaiding), Volks- oder Gerichtsversammlung